Henrik Dahlström är namnet på :

Henrik Dahlström (grafisk designer), heraldisk konstnär. Se artikel: Statsheraldiker. Född 1971.
Henrik Dahlström (konstnär), svensk konstnär. Lista över svenska konstnärer. Född 1976. 
Henrik Dahlström (politiker), svensk politiker. miljöpartist. Född 1980.